Роз'єм процесора
 Сокет (програмний інтерфейс)